kohabitacja – w polityce sytuacja, gdy rząd i prezydent pochodzą z przeciwnych obozów politycznych
 kohabitacja – wspólne zamieszkanie, współmieszkanie, nieformalne „życie razem”
 kohabitacja – nieformalny związek dwóch osób, pozostających w pożyciu, bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa